

Гуляєво — присілок, Вавозький район, Удмуртія
 Гуляєво — село, Ічалківський район, Мордовія
 Гуляєво — присілок, Куженерський район, Марій Ел